

Глен-Аллен — місто, штат Алабама
 Глен-Аллен — селище, штат Міссурі
 Глен-Аллен — переписна місцевість, штат Вірджинія